

Astronomie 
 Algol, une étoile également appelée β Persei
 Paradoxe d'Algol, une situation paradoxale où les composantes d'une étoile binaire semblent évoluer en désaccord avec les théories établies de l'évolution stellaire

Culture populaire 
 Algol de Persée, un personnage du manga et dessin animé Les Chevaliers du Zodiaque
 Algol, un personnage de la série de jeux vidéo Soul
 Algol (Algol. Eine Tragödie der Macht), un film de Hans Werckmeister (1920)

Autres 
 Algol, un langage de programmation
 Algol 68, un autre langage de programmation